Az 1957-es jégkorong-világbajnokság a 24. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Moszkvában, a Szovjetunióban rendezték február 24. és március 5. között. A címvédő a szovjet válogatott volt. A tornát a svéd csapat nyerte, története során 2. alkalommal.

1957-ben nem volt B csoportos világbajnokság. Kanada, az Egyesült Államok, Norvégia, az NSZK,  Olaszország és Svájc nem vett részt a Szovjetunió 1956-os magyarországi beavatkozása miatt.

Csoportkör 
A nyolc csapat egy csoportot alkotott, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. A csoport végeredménye volt a vb végeredménye.

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J